Campeonato Uruguayo de Fútbol 1929 var den 27:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid två tillfällen. Totalt spelades 182 matcher med 546 gjorda mål.

Peñarol vann sin tionde titel som uruguayanska mästare.

Deltagande lag 
14 lag deltog i mästerskapet, samtliga från Montevideo.

Poängtabell

Källor 
 

1929
1929 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1929